Sancho Garcés ist der Name folgender Personen:

 Sancho I. (Navarra) (~860–925), König von Navarra
 Sancho II. (Navarra) (938–994), Graf von Aragon und König von Navarra
 Sancho III. (Navarra) (der Große, ~990–1035), König von Aragonien und Navarra und Graf von Kastilien
 Sancho IV. (Navarra) (el de Peñalén; 1040–1076), König von Navarra
 Sancho Garcés de Navarra (1050–1084), Herr von Uncastillo und Sangüesa
 Sancho VI. (der Weise, 1133–1194), König von Navarra